Les Gamberelli sont une famille d'artistes italiens de Florence, tous sculpteurs ou tailleurs de pierre, consacrés sous le nom de Rossellino :
 Bernardo di Matteo Gamberelli (1409 - 1464), sculpteur et architecte florentin, plus connu sous le nom de Bernardo Rossellino, frère aîné de Antonio Rossellino.
 Antonio Gamberelli (1427 - 1479), sculpteur plus connu sous le nom de Antonio Rossellino, son frère cadet 
 Trois autres frères tous sculpteurs ou tailleurs de pierre.

Famille d'artistes italiens
Patronyme italien